Slepershaven
 Slapershaven (Hoorn), een straat in de Noord-Hollandse stad Hoorn